Dmitri Andreïevitch Ioudine - en russe :  et en anglais :  - (né le  à Nijni Taguil en Russie) est un joueur professionnel russe de hockey sur glace. Il évolue au poste de défenseur.

Biographie

Carrière en club 
Formé au Spoutnik Nijni Taguil, il débute en 2011 dans la Pervaïa Liga avec l'équipe réserve du Spoutnik Nijni Taguil. Il est sélectionné au premier tour, en dixième position lors du repêchage d'entrée dans la KHL 2012 par le Iougra Khanty-Mansiïsk. Il passe par la suite au SKA Saint-Pétersbourg. En 2013-2014, il fait ses débuts dans la KHL.

International 
Il représente le Russie au niveau international. Il prend part aux sélections jeunes.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2011-2012 || Spoutnik Nijni Taguil 2 || Pervaïa Liga || 13|| 1|| 4|| 5|| 8|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|rowspan=2| 2012-2013 || Mamonty Iougry || MHL || 17|| 0|| 2|| 2|| 6|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| SKA-1946 || MHL || 27|| 1|| 4|| 5|| 46|| 7|| 0|| 0|| 0|| 4
|-
| 2013-2014 || SKA-1946 || MHL || 15|| 3|| 3|| 6|| 30|| 8|| 0|| 1|| 1|| 6
|-
| rowspan=2|2013-2014 || SKA Saint-Pétersbourg || KHL|| 29|| 0|| 3|| 3|| 8|| 1|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| SKA-Karelia || VHL|| 7|| 0|| 1|| 1|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2014-2015 || SKA Saint-Pétersbourg || KHL ||47 || 1||6 ||7 ||36 ||19|| 0||0 ||0 ||20
|-
| 2014-2015 || SKA-1946 || MHL || -|| -|| -|| -|| - ||4 || 0||1 ||1 ||2
|-
|rowspan=2| 2015-2016 || SKA Saint-Pétersbourg || KHL || 49|| 1|| 6|| 7|| 68|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| SKA-Karelia || VHL || 2|| 1|| 0|| 1|| 0|| 5|| 0|| 0|| 0|| 4
|-
| 2015-2016 || SKA-1946 || MHL || 5|| 0|| 0|| 0|| 6|| 3|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2016-2017 || SKA Saint-Pétersbourg || KHL || 16|| 0|| 0|| 0|| 22|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2016-2017 || SKA-Neva || VHL || 5|| 1|| 4|| 5|| 0|| 9|| 3|| 2|| 5|| 4
|-
| 2017-2018 || HK Spartak Moscou || KHL || 45|| 3|| 8|| 11|| 10|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2017-2018 || Khimik Voskressensk || VHL || 2|| 0|| 1|| 1|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2018-2019 || Ak Bars Kazan || KHL || 32|| 0|| 3|| 3|| 24|| 2|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2018-2019 || Bars Kazan || VHL || 6|| 0|| 1|| 1|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2019-2020 || Ak Bars Kazan || KHL ||49|| 1 || 6 || 7 || 20 ||4 ||0 ||0 ||0 ||5
|-
| 2019-2020 || Bars Kazan || VHL || 1|| 1|| 0|| 1|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2020-2021 || Ak Bars Kazan || KHL || 54 || 5 || 11 || 16 || 23 || 15 || 0 || 2 || 2 || 8
|-
| 2021-2022 || Ak Bars Kazan || KHL || 39|| 3|| 7|| 10|| 22|| 6|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
| 2022-2023 || Ak Bars Kazan || KHL ||  || || || || ||

Références 

Naissance en juillet 1995
Joueur russe de hockey sur glace
Choix de repêchage du Iougra Khanty-Mansiïsk
Choix de premier tour au repêchage d'entrée dans la KHL
Défenseur de hockey sur glace
Joueur du SKA Saint-Pétersbourg
Joueur du HK Spartak Moscou
Joueur du Khimik Voskressensk
Joueur de l'Ak Bars Kazan
Champion de la Coupe Gagarine